Józef Londzin (1862–1929) – polski ksiądz katolicki, działacz społeczny i polityczny, historyk, burmistrz Cieszyna
 Marek Londzin (ur. 1966) – polski duchowny luterański, radca duchowny Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP